В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 7–5, 7–5.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)